Петър Георгиев може да се отнася за:
 Петър Георгиев (Годлево) (1879 – 1903), български революционер, разложки деец на ВМОРО
 Петър Георгиев (революционер), рилски деец на ВМОРО и ВМОК
 Петър Георгиев (Битоля) (1880 – 1905), български революционер, битолски деец на ВМОРО
 Петър Георгиев (гимнастик) (р. 1965), български състезател по спортна гимнастика
 Петър Тошев (Тодоров) Георгиев (1861 – 1928), български офицер (полковник), командир на 3-ти планински артилерийски полк по време на Балканската война (1912 – 1913)